Тюркан Шорай (;  25 червня 1945) — турецька кіноактриса, сценарист і режисер. Її називають «Елізабет Тейлор Сходу»

Біографія 
Тюркан Шора народилася 28 червня 1945 року в Стамбульському районі Еюп в родині чиновника, Халіта Шорая і його дружини-домогосподарки Меліхов. Крім неї в родині було ще дві дочки: Назан і Фіген. Після народження дочки батьки Тюркан розлучилися і турботу про дітей взяла на себе мати, вона зняла квартиру в Карагюмрюке. Тюркан закінчила Фатіхський ліцей для дівчаток. Господинею квартири, яку винаймала сім'я Тюркан, була Емель Йилдиз [tr] — одна з перших акторок Туреччини. Саме Емель відкрила для Тюркан шлях у кіно: вона привела дівчину на студію Ешілчам, з якою Тюркан підписала контракт .

З 2016-го року Шора є членом Академії Євразії .

Особисте життя 
У 1983 році Тюркан вийшла заміж за Джихана Унал, в цьому шлюбі 21 жовтня 1984 року народилася дочка Ягмур. Вони розлучилися в 1987 році.

Фільмографія

Актриса 

{{УФільмі|1965|||Наджіє}

Режисер

Примітки

Посилання 
 Фотогалерея Тюркан Шора на сайті FANPIX.net 
 Фотографії Тюркан Шора на сайті «Афіша» 

Кінорежисери XXI століття
Кінорежисери XX століття
Турецькі кінорежисери
Сценаристи XXI століття
Сценаристи XX століття
Акторки XXI століття
Акторки XX століття
Турецькі акторки
Державні артисти Туреччини